A La Liga de 1999–00 foi a 69º edição da Primeira Divisão Espanhola de futebol. Teve início no dia 21 de agosto de 1999 e terminou no dia 20 de maio de 2000, com o Deportivo La Coruña conquistando o título pela primeira vez em sua história, tornando-se o nono clube a conquistar um título da La Liga.

Equipes e estádios 
Vinte equipes participaram este ano. O Club Deportivo Numancia jogou pela primeira vez na sua história na primeira divisão.

Classificação final 

PJ = Partidas jogados; PG = Partidas ganhos; PE = Partidas empatadas; PP = Partidas perdidas; GF = Gols a favor ; GC = Gols contra; DG = Diferença de gols; Pts = Puntos

Evolução da classificação

Artilheiros 
O centroavante Salva Ballesta, com 27 gols, foi o artilheiro da competição e tornou-se o primeiro jogador do Racing de Santander a faturar o Troféu Pichichi.

Bibliografia 

Guia Marca de la Liga 2000 (1999).

Ligações externas 
Site oficial 

1999–00
Desporto na Espanha em 1999
Desporto na Espanha em 2000
1999 no futebol
2000 no futebol